Colotes de Làmpsac, filòsof epicuri grec
 Colotes de Paros, escultor grec
 Colotes de Teos, pintor.